Ladang Panjang (Sarolangun), een plaats in Indonesië
Ladang Panjang (Sungai Gelam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing